Нацмер () — немецкая дворянская фамилия:

 Дубислав Гнеомар фон Нацмер (1654—1739) — прусский генерал-фельдмаршал
 Ольдвиг фон Нацмер (1782—1861) — прусский генерал пехоты, участник Наполеоновских войн
 Ольдвиг фон Нацмер (1904—1980) — генерал-лейтенант вермахта